Сехемкара Аменемхет-Сенебеф — фараон XIII династии Древнего Египта, правивший в начале так называемого Второго переходного периода.

По одной из принятых в научном мире хронологий, его правление датируется приблизительно 1780—1777 годами до н. э.

Согласно Туринскому папирусу, фараон с именем Сехемкара непосредственно наследовал фараону с тронным именем Хутауира. Мы почти ничего не знаем о его царствовании, продолжавшемся, согласно Туринскому папирусу шесть лет, хотя его имя сохранилось на памятниках как в Верхнем, так и в Нижнем Египте. Наиболее важными источниками по этому периоду истории страны является стела с надписью и изображением, обнаруженная в Дельте, на месте древнего Атрибиса, и хранящаяся в Британском музее. На ней изображено олицетворение Нила, совершающее подношения увенчанному короной царю-соколу. В надписи, в которой содержится имя царя, упоминается некий вельможа, служивший, очевидно, одной из царевен. В Цоане (Танисе), также расположенном в Дельте, найдены две бронзовые плакетки, инструктированные серебром, на которых были написаны «хорово» имя Сехемкара, имена его супруги Небхотепеде и царевен Хесут, Ушеб и Небхотепеде. Его «хорово» имя было вырезано на скале в Шат-эр-Ригал, на крайнем юге Египта, а на скале в Асуане — имя его визиря. Также была обнаружена статуэтка того же сановника. Единственным артефактом, изготовленным в период царствования Сехемкара и найденным археологами, является его скарабей.

Личность 
Идёт дискуссия между египтологами, является ли Сенебеф тем же фараоном, что и Секемкаре Аменемхет V, четвёртый правитель в династии. Действительно, Сенебеф называл себя «Аменемхет Сенебеф»; это может быть двойное имя или обозначение отцовства, «Сын Аменемхета, Сенебеф». И Райхольт, и Бейкер считают это доказательством того, что Сенебеф был сыном Аменемхета IV и братом Себекхотепа II, основателем XIII династии. Таким образом, они считают Сенебефа и Аменемхета V двумя разными фараонами. Это мнение также разделяет Юрген фон Бекерат. Далее Райхольт и Бейкер утверждают, что между Аменемхетом и Сенебефом недолго правил Нерикаре, в то время как фон Бекерат считает, что между ними правила Пентини.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фараоны XIII династии
Правители Африки XVIII века до н. э.